Universal Flash Storage, een standaard voor opslagmedia gebaseerd op Flash geheugen
Unix File System, een bestandssysteem dat gebruikt wordt in de Unix-wereld
University of the Free State, een Zuid-Afrikaanse universiteit